Никола́й Фефи́лов:
 Фефилов, Николай Борисович (1946—1988) — советский серийный убийца и насильник.
 Фефилов, Николай Владимирович (род. 1967) — российский пианист.